Held in Trust – film del 1920 diretto da John Ince
 Held in Trust – film del 1949 diretto da Cecil H. Williamson